Улица Да́ля — название улиц в различных населённых пунктах России и Украины. Эти улицы названы в честь Владимира Ивановича Даля, русского писателя, лексикографа, автора «Толкового словаря живого великорусского языка».

Россия 
 Улица Даля — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Даля — улица в Оренбурге.
 Улица Даля — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Даля — улица в Луганске.
 Улица Даля — улица в Николаеве.